Pražský okruh označuje objízdné trasy kolem Prahy:
 Pražský okruh – Dálnice D0, původně R1, vnější obchvat města
 Městský okruh (Praha) – vnitroměstský okruh, jehož součástí jsou velké tunelové komplexy a Jižní spojka

Staré okruhy z 80. let 20. století – viz Síť pozemních komunikací v Praze#Staré okruhy
 Vnitřní okruh (I.) – veden vnitřní zástavbou širšího centra města
 Střední okruh (II.) – jeho funkci převzal Městský okruh
 Vnější okruh (III.) – z větší části trasa silnice II/101

Jiné trasy: 
 Pražský okruh (turistická trasa), někdejší červenožlutě značená pěší trasa Klubu českých turistů
 Pražské kolo – cyklistická trasa 8100 (A50)